ZAF steht für:
 Südafrika, Länderkürzel nach ISO 3166
 Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG
 Zentrum für Augustinus-Forschung in Würzburg 
 Zeitarbeitsfirma, siehe Zeitarbeit
 Zollamtfrau, siehe Amtsbezeichnungen der deutschen Zollverwaltung

zaf steht für:
 Ayoquezco-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung